Авіезер (Abieezer) — єврейське ім'я, означає батько допомоги; або, «що допомагає»

У Біблії 

1.  Другий з трьох синів Молехети (Hammoleketh), сестри Ґілеада (Gilead). Він був онуком Манасії (1 Хр. 7:18). З його сімейства походив (Єг.. 17:2; порівн. Суд.. 6:34; 8:2). Він був також названий Єзер (Jeezer) (Чис. 26:30).

2.  Один із тридцяти воїнів Давида (2 Сам. 23:27; порів. 1 Хр. 27:12).

3.  Принц племені Дан під час Виходу (Чис. 1:12).

Джерело 
 

Особи Тори
Особи Старого Завіту
Манасія
Дан